Riedelstraße steht für:

 Riedelstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Riedelstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Riedelstraße (Karlskron), Straße in Karlskron
 Riedelstraße (Kassel), Straße in Kassel
 Riedelstraße (Leipzig), Straße in Leipzig
 Riedelstraße (Wuppertal), Straße in Wuppertal